Die Druga Crnogorska Liga 2015/16 war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten montenegrinischen Fußballliga. Die Saison begann am 16. August 2015 und endete am 29. Mai 2016.

Modus 
FK Mogren Budva war zu den ersten beiden Saisonspielen nicht angetreten. Daraufhin wurde der Verein vom FSCG suspendiert. Die verbliebenen elf Mannschaften traten in je drei Runden gegeneinander an.

Der Tabellenerste stieg direkt in die Prva Crnogorska Liga 2016/17 auf, während der Zweite und Dritte über die Relegationsspiele aufsteigen konnte. Neben dem FK Mogren Budva stieg der Letztplatzierte in die Treća Crnogorska Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Relegation 
Die Spiele fanden am 2. und 6. Juni 2016 statt.

|}
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Einzelnachweise 

2015
Fußballsaison 2015/16